Гропиус () — немецкая фамилия.

Известные носители 
 Гропиус, Вальтер (1883—1969) — немецкий архитектор.
 Гропиус, Евгений Эдуардович (1890—1939) — советский инженер, авиаконструктор.
 Гропиус, Карл Вильгельм (1793—1870) — немецкий художник, профессор живописи.
 Гропиус, Манон (1916—1935) — дочь Вальтера Гропиуса и Альмы Малер-Верфель.
 Гропиус, Мартин (1824—1880) — немецкий архитектор.